Miejscowości w USA:
 Dodd City – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Fannin
Gminy w USA:
 Dodd City (ang. Dodd City Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Marion